No World Order ("nessun ordine mondiale" in lingua inglese) può riferirsi a:

 No World Order – album di Todd Rundgren del 1993
 No World Order – album dei Gamma Ray del 2001